Дель Карриль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дель Карриль, Бонифасио (1911—1994) — аргентинский писатель, юрист, историк, переводчик, государственный и дипломатический деятель.
 Дель Карриль, Уго (1912—1989) — аргентинский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, актёр и певец.